Die NC-Schicht (abgeleitet vom englischen non curling coating) dient bei Filmen dazu, dem unerwünschten Rollen des Filmträgermaterials vorzubeugen. Der entwickelte Film soll weitgehend rollfrei sein, um verzerrungsfreie Vergrößerungen ohne großen technischen Aufwand erstellen zu können.

Ncschicht